

Miejscowości i jednostki administracyjne 
 Montero – miasto w Boliwii, w departamencie Santa Cruz, w prowincji Obispo Santistevan
 Dystrykt Montero, położony w Peru, w regionie Piura, w prowincji Ayabaca

Muzyka 
 Montero – album Lil Nas X-a z 2021 roku
 „Montero (Call Me by Your Name)” – singel Lil Nas X-a pochodzący z albumu Montero

Transport 
 Montero – nazwa modelu samochodu japońskiej marki Mitsubishi, Pajero, pod jaką był oferowany w krajach hiszpańskojęzycznych
 BAP Montero – dawna nazwa fregaty rakietowej typu Lupo służącej w Marynarce Wojennej Peru (obecnie nosi nazwę BAP Almirante Grau)

Osoby

Imię „Montero” 
 Montero Lamar Hill – amerykański raper, piosenkarz i autor tekstów znany pod pseudonimem „Lil Nas X”

Nazwisko „Montero” 
 Amaia Montero – hiszpańska wokalistka
 Enrique Montero – hiszpański piłkarz
 Fredy Montero – kolumbijski piłkarz
 Gabriela Montero – wenezuelska pianistka
 Jefferson Montero – ekwadorski piłkarz
 Jesús Montero – wenezuelski baseballista
 Juan Esteban Montero – chilijski polityk, prezydent Chile w latach 1931–1932
 Miguel Montero – wenezuelski baseballista
 Pablo Montero – meksykański piosenkarz, kompozytor i aktor
 Paolo Montero – urugwajski piłkarz
 Ricardo Montero – kostarykański sędzia piłkarski
 Ricardo Montero – hiszpański kolarz szosowy
 Rosa Montero – hiszpańska dziennikarka i pisarka